

Prénom 
Tancredi est un prénom italien d'origine germanique (cf. Tancrède), à l'origine du patronyme Tancredi ; ce prénom fut diffusé dans le sud de l'Italie par les Normands aux  :

 Tancredi da Bologna (1185-1236), juriste et glossateur italien ;
 Tancredi Duccio Galimberti (1906-1944), homme politique italien ;
 Tancredi Parmeggiani (1927-1964), peintre italien ;
 Tancredi Pasero (1893-1983), chanteur d'opéra italien.

Patronyme 
Tancredi est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :

 Alfonso Mario Tancredi (mort en 1942), explorateur italien qui donna son nom à espèce de sauriens ;
 Filippo Tancredi (1655-1722), peintre italien ;
 Franco Tancredi (1955-), ancien footballeur italien ;
 Gonzalo Tancredi (1963-), astronome uruguayen ;
 Melissa Tancredi (1981-), joueuse canadienne de soccer ;
 Roberto Tancredi (1944-), ancien footballeur italien.

Personnages de fiction 
 Sara Tancredi, un des personnages principaux du feuilleton télévisé Prison Break ;
 Tancredi Falconeri, un des protagonistes principaux du roman de Tomasi di Lampedusa, Le Guépard.

Art et culture 
 Tancredi, un opéra de Gioachino Rossini ;
 Il combattimento di Tancredi e Clorinda, opéra de Claudio Monteverdi ;
 Gesta Tancredi, texte écrit par Raoul de Caen relatant l’histoire du chevalier normand Tancrède de Hauteville.

Astronomie 
 5088 Tancredi, astéroïde de la Ceinture principale.

Voir aussi 
 

Patronyme italien
Prénom italien